Drachenherz steht für:

 Drachenherz (Album), Album der österreichischen Musikgruppe Siegfried (2001)
 Drachenherz (Kartenspiel), Kartenspiel von Rüdiger Dorn (2010)
 Drachenherz, Jugendbuchreihe von Thomas Brezina